FK Atmosfera (Futbolo Klubas Atmosfera) var en litauisk fotbollsklubb från staden Mažeikiai.

Historia 
Klubben grundades 1973 och har vunnit den inhemska ligan (1976 och 1979).

Slutligen försvunnit 1989.

Meriter
A Lyga
Klubben var litauiska mästare (2): 1976 och 1979.

Litauiska Cupen 
 Cupmästare (0) 
 Finalist: 1979.

Placering tidigare säsonger

Se även 
 FK Atmosfera (2012)

Källor

Externa länkar 
 RSSSF

Fotbollsklubbar i Litauen
Sportklubbar bildade 1973
Sportklubbar upplösta 1989